Арди (ARA-VP-6/500) — фоссилизированные фрагменты скелета самки Ardipithecus ramidus возрастом 4,4 млн лет. Считается одним из самых полных скелетов ранних гоминид: сохранилась большая часть черепа, зубы, тазовые кости, кости конечностей. В целом скелет более полный, чем известная находка Australopithecus afarensis под названием «Люси».

Предыстория 
В 1974 году недалеко от эфиопского селения Хадар группой под руководством Мориса Тайеба и Дональда Джохансона был обнаружен удивительно полный скелет австралопитека, ныне известный под названием «Люси». В числе прочих останков были найдены хорошо сохранившаяся бедренная кость и кости таза, которые свидетельствовали, что обезьяноподобное существо с мозгом шимпанзе, жившее 3,2 млн лет назад, обладало почти человеческой двуногой походкой. Это открытие опровергло существовавшее ранее мнение, что увеличение объёма мозга у предков человека предшествовало прямохождению, и поставило вопрос о том, как передвигался общий предок человека и шимпанзе, живший 6—7 млн лет назад — на двух ногах, как Люси, или опираясь на фаланги передних конечностей, как шимпанзе и гориллы.

Частичный ответ на этот вопрос дала в 1992-1994 году находка в Арамисе (Эфиопия) скелета вероятного эволюционного предшественника австралопитеков, жившего около 4,4 млн лет назад. Находка получила название «Арди», а вид, к которой принадлежал гоминид — Ardipithecus ramidus (от афарского «арди» — «земля», «рамид» — «корень»).

Ардипитек не был общим предком человека и шимпанзе, однако стоял достаточно близко к нему, что позволяло делать выводы об особенностях строения организма общего предка.

История 

Первая находка, относящаяся к ардипитеку, была сделана 17 декабря 1992 года, когда бывший студент Тима Уайта эфиоп Ген Сува, осматривая местность недалеко от эфиопской деревни Арамис, заметил торчащий из земли коренной зуб гоминида. В течение нескольких дней вся группа обследовала территорию поблизости и обнаружила нижнюю челюсть детёныша гоминида с сохранившимся молочным зубом. В ноябре 1994 года студент из Беркли Йоханнес Хайле-Селассие обнаружил поблизости два осколка фаланги пальца руки. За этим последовала целая серия находок — кости таза, ног, лодыжки, стопы, множество костей пальцев и кистей рук, нижняя челюсть с зубами, кости черепа. К январю 1995 года стало ясно, что сделана редчайшая находка — частичный скелет древнего гоминида. За всю историю палеоантропологии было найдено не более пяти частичных скелетов гоминидов старше 1 млн лет.

Раскопки заняли три полевых сезона. Было найдено более 110 фрагментов скелета ардипитека и более 150 000 сопутствующих образцов — останков животных и растений. Из-за плохой сохранности окаменелостей пришлось снять верхний слой земли и транспортировать его в Национальный музей Эфиопии в Аддис-Абебе, где кости извлекались из грунта. Извлечённые окаменелости доставлялись в Токио, где сканировались прибором микрокомпьютерной томографии. Там же один из членов группы Ген Сува в течение 9 лет занимался созданием виртуальной компьютерной модели черепа, собирая его из 65 осколков. Одновременно в США специалист по локомоции гоминидов Оуэн Лавджой из Кентского государственного университета (шт. Огайо) создавал компьютерную модель тазовых костей.

Предварительный анализ показал, что лицевая часть черепа ардипитека и размер черепа в передне-заднем сечении меньше, чем у шимпанзе, что свидетельствовало в пользу вертикального положения позвоночника. Клыки, как и у других ранних гоминидов, были менее заострёнными и не такими крупными, как у шимпанзе, занимая промежуточное положение между клыками обезьян и современного человека. В целом череп обладал заметным сходством с черепом сахелантропа возрастом 6—7 млн лет, который был обнаружен группой Бруне в Чаде.

Характеристики посткраниального скелета тоже занимают промежуточное положение между шимпанзе и австралопитеком. Большие пальцы ног противостояли остальным пальцам и, видимо, использовались для охвата ветвей деревьев, однако остальные четыре пальца составляли жёсткую конструкцию, характерную для прямоходящих гоминидов, в отличие от шимпанзе, у которых эти пальцы подвижны. Подвздошные кости таза более короткие и широко расставленные, чем у шимпанзе, однако нижняя часть таза такая же массивная, как у обезьян. В сочетании с отставленным большим пальцем ноги это говорит о том, что ардипитек заметную часть своей жизни проводил на деревьях.

Ардипитек Рамидус не мог быть общим предком шимпанзе и человека. Ноги шимпанзе приспособлены для лазанья по деревьям. А ноги A. ramidus лучше подходят для прямохождения. Клыки A. ramidus меньше и одинаковы у самок и самцов. Это предполагает более низкую вероятность конфликтов между самцами, образование прочных пар и обоюдную заботу о потомстве. «Таким образом, фундаментальные репродуктивные и социально-поведенческие изменения, вероятно, произошли у гоминид задолго до увеличения мозга и начала использования каменных орудий.»

Археология 
Останки A. ramidus впервые были найдены в Эфиопии в 1992 году, но понадобилось 17 лет, чтобы оценить их значимость. Арди более примитивный гоминид, чем широко известный австралопитек Люси. При росте около 120 см и массе около 50 кг, Арди была примерно на 15 см выше Люси и почти вдвое тяжелей. Скелет был найден недалеко от деревни Арамис в засушливых бесплодных землях долины реки Аваш в Эфиопии в 1994 году. Находки были сделаны группой исследователей под руководством антрополога из Калифорнийского Университета в Беркли Тима Уайта и подробно изучены международной группой учёных во главе с О. Лавджоем. 1 октября 2009 года журнал «Science» опубликовал в открытом доступе сборник из 11 статей, посвящённых A. ramidus и обстоятельствам этого открытия.

Анатомия 
Арди жила позднее, чем предполагаемый последний общий предок шимпанзе и человека, однако изучение её останков позволяет предположить, что из себя представлял этот предок. Вероятно, он не был похож на шимпанзе, как считалось ранее, а был , , живущим на деревьях, но не способным к брахиации, лазанию по вертикальным стволам, хождению с опорой на фаланги пальцев передних конечностей, то есть не обладающим некоторыми важными чертами специализации, характерными для шимпанзе.

Клыки A. ramidus меньше, чем у шимпанзе, и имеют примерно равные размеры у самцов и самок. Это свидетельствует об уменьшении агрессивности в отношениях между самцами, образовании пар и большей заботе о потомстве.

По форме таза и конечностей, а также по отстоящему большому пальцу ноги установлено, что Арди была , передвигавшимся по земле на двух ногах, а по ветвям деревьев — используя все четыре конечности. По сравнению с более поздними гоминидами Арди обладала более примитивным прямохождением и не могла проходить шагом или пробегать большие расстояния. Зубы, менее специализированные, чем у современных обезьян, свидетельствуют о её всеядности.

Подчёркивая необычность ардипитека с точки зрения анатомии современного человека или шимпанзе, руководитель группы Тим Уайт однажды сказал: «Если бы вам захотелось найти что-нибудь, что двигалось так же, как это существо, вам следовало бы заглянуть в бар, показанный в фильме „Звёздные войны“» ().

См. также 
 Ардипитеки
 Австралопитек афарский
 Люси (австралопитек)

Примечания

Ссылки 
Специальный выпуск журнала Science: Ardipithecus ramidus
 Ann Gibbons A New Kind of Ancestor: Ardipithecus Unveiled. Science 2 October 2009: Vol. 326 no. 5949 pp. 36—40. DOI: 10.1126/science.326.5949.36.
 Ann Gibbons The View From Afar. Science 2 October 2009: Vol. 326 no. 5949 pp. 41—43. DOI: 10.1126/science.326_41.
 Brooks Hanson Light on the Origin of Man. Science 2 October 2009: Vol. 326 no. 5949 pp. 60—61. DOI: 10.1126/science.326.5949.60-a.
 Video: The Analysis of Ardipithecus ramidus--One of the Earliest Known Hominids. Science 2 October 2009: Vol. 326 no. 5949 p. 60. DOI: 10.1126/science.326.5949.60-b .
 Tim D. White1, Berhane Asfaw, Yonas Beyene, Yohannes Haile-Selassie, C. Owen Lovejoy, Gen Suwa, Giday WoldeGabriel Ardipithecus ramidus and the Paleobiology of Early Hominids. Science 2 October 2009: Vol. 326 no. 5949 pp. 64, 75—86. DOI: 10.1126/science.1175802.
 Giday WoldeGabriel1, Stanley H. Ambrose, Doris Barboni, Raymonde Bonnefille, Laurent Bremond, Brian Currie, David DeGusta, William K. Hart, Alison M. Murray, Paul R. Renne, M. C. Jolly-Saad, Kathlyn M. Stewart, Tim D. White The Geological, Isotopic, Botanical, Invertebrate, and Lower Vertebrate Surroundings of Ardipithecus ramidus. Science 2 October 2009: Vol. 326 no. 5949 pp. 65, 65e1—65e5. DOI: 10.1126/science.1175817.
 Tim D. White, Berhane Asfaw, Yonas Beyene, Yohannes Haile-Selassie, C. Owen Lovejoy, Gen Suwa and Giday WoldeGabriel Ardipithecus ramidus and the Paleobiology of Early Hominids. Science 2 October 2009: 64, 75—86.
 Giday WoldeGabriel, Stanley H. Ambrose, Doris Barboni, Raymonde Bonnefille, Laurent Bremond, Brian Currie, David DeGusta, William K. Hart, Alison M. Murray, Paul R. Renne, M. C. Jolly-Saad, Kathlyn M. Stewart and Tim D. White The Geological, Isotopic, Botanical, Invertebrate, and Lower Vertebrate Surroundings of Ardipithecus ramidus. Science 2 October 2009: 65, 65e1—65e5.
 Antoine Louchart, Henry Wesselman, Robert J. Blumenschine, Leslea J. Hlusko, Jackson K. Njau, Michael T. Black, Mesfin Asnake, and Tim D. White Taphonomic, Avian, and Small-Vertebrate Indicators of Ardipithecus ramidus Habitat. Science 2 October 2009: 66, 66e1—66e4.
 Tim D. White, Stanley H. Ambrose, Gen Suwa, Denise F. Su, David DeGusta, Raymond L. Bernor, Jean-Renaud Boisserie, Michel Brunet, Eric Delson, Stephen Frost, Nuria Garcia, Ioannis X. Giaourtsakis, Yohannes Haile-Selassie, F. Clark Howell, Thomas Lehmann, Andossa Likius, Cesur Pehlevan, Haruo Saegusa, Gina Semprebon, Mark Teaford, and Elisabeth Vrba Macrovertebrate Paleontology and the Pliocene Habitat of Ardipithecus ramidus. Science 2 October 2009: 67, 87—93.
 Gen Suwa, Berhane Asfaw, Reiko T. Kono, Daisuke Kubo, C. Owen Lovejoy, and Tim D. White The Ardipithecus ramidus Skull and Its Implications for Hominid Origins. Science 2 October 2009: 68, 68e1—68e7.
 Gen Suwa, Reiko T. Kono, Scott W. Simpson, Berhane Asfaw, C. Owen Lovejoy, and Tim D. White Paleobiological Implications of the Ardipithecus ramidus Dentition. Science 2 October 2009: 69, 94—99.
 C. Owen Lovejoy, Scott W. Simpson, Tim D. White, Berhane Asfaw, and Gen Suwa Careful Climbing in the Miocene: The Forelimbs of Ardipithecus ramidus and Humans Are Primitive. Science 2 October 2009: 70, 70e1—70e8.
 C. Owen Lovejoy, Gen Suwa, Linda Spurlock, Berhane Asfaw, and Tim D. White The Pelvis and Femur of Ardipithecus ramidus: The Emergence of Upright Walking. Science 2 October 2009: 71, 71e1—71e6.
 C. Owen Lovejoy, Bruce Latimer, Gen Suwa, Berhane Asfaw, and Tim D. White Combining Prehension and Propulsion: The Foot of Ardipithecus ramidus. Science 2 October 2009: 72, 72e1—72e8.
 C. Owen Lovejoy, Gen Suwa, Scott W. Simpson, Jay H. Matternes, and Tim D. White The Great Divides: Ardipithecus ramidus Reveals the Postcrania of Our Last Common Ancestors with African Apes. Science 2 October 2009: 73, 100—106.
 C. Owen Lovejoy Reexamining Human Origins in Light of Ardipithecus ramidus. Science 2 October 2009: 74, 74e1—74e8.

Другие материалы
 Ann Gibbons Breakthrough of the year: Ardipithecus ramidus // Science. 18 December 2009. V. 326. P. 1598—1599.
 Петр Петров 2009 год — год Арди на сайте «Элементы».
 Tim D. White, Gen Suwa, Berhane Asfaw Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia // Nature. 1994. V. 371. P. 306—312.
 Tim D. White, Gen Suwa, Berhane Asfaw Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia (corrigendum) // Nature. 4 May 1995. V. 375. P. 88.
 Human Origins and the Fossil Skeleton Ardi Radio interview of Stanley Ambrose, Professor of Anthropology, University of Illinois
 Ardi — The oldest Hominid (Scientific Indian)

Находки гоминид
†
Вымершие гоминиды